Мунари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мунари, Бруно (1907—1998) — итальянский художник, скульптор, график, архитектор, дизайнер, теоретик, педагог.
 Мунари, Джанни (род. 1983) — итальянский футболист.
 Мунари, Сандро (род. 1940) — итальянский автогонщик.
 Мунари, Улиссе (род. 1960) — итальянский астроном и первооткрыватель нескольких астероидов.